Termin Transfosforibozidaza ima više značenja.

 Adenin fosforiboziltransferaza, enzim
 Hipoksantin fosforiboziltransferaza, enzim